Vjačeslav Arkadevič Bikov (), ruski hokejist, * 24. julij 1960, Čeljabinsk, Rusija.

Bikov je v sovjetski ligi igral za kluba Traktor Čeljabinsk in  CSKA Moskva, s katerim je osvojil sedem državnih naslovov, kariero pa je končal v švicarski ligi. 

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in šestih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil štiri zlate ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na 199-ih tekmah. Za rusko reprezentanco je kot igralec nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato medaljo, kot selektor pa vodi rusko reprezentanco od leta 2007, v letih 2008 in 2009 jo je popeljal do naslova svetovnega prvaka.

Leta 1983 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2014 pa v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 48
| 26
| 16
| 42
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 44
| 20
| 16
| 36
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 44
| 22
| 22
| 44
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 22
| 11
| 33
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 36
| 21
| 14
| 35
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 6
| 3
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 36
| 10
| 10
| 20
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 6
| 6
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 18
| 15
| 33
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 2
| 7
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 47
| 17
| 30
| 47
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 40
| 16
| 20
| 36
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 6
| 6
| 12
| +9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 21
| 16
| 37
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 36
| 35
| 49
| 84
|
| 18
|
| 8
| 7
| 16
| 23
|
| 10
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 4
| 4
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 34
| 39
| 48
| 87
|
| 24
|
| 14
| 4
| 16
| 20
|
| 10
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 35
| 25
| 51
| 76
|
| 14
|
| 9
| 10
| 12
| 22
|
| 4
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 36
| 30
| 43
| 73
|
| 2
|
| 11
| 11
| 21
| 32
|
| 2
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 30
| 24
| 51
| 75
|
| 35
|
| 8
| 6
| 4
| 10
|
| 4
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 95/96
|
| 28
| 10
| 25
| 35
|
| 8
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 46
| 23
| 45
| 68
|
| 16
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 18
| 14
| 18
| 32
|
| 4
|
| 12
| 2
| 6
| 8
|
| 6
|-
| Lausanne HC
| Švicarska 2. liga
| 98/99
|
| 24
| 19
| 21
| 40
|
| 40
|
| 3
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| Lausanne HC
| Švicarska 2. liga
| 99/00
|
| 6
| 2
| 9
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 823
| bgcolor="#7FFF00" | 459
| bgcolor="#7FFF00" | 573
| bgcolor="#7FFF00" | 1032
| bgcolor="#7FFF00" | +23
| bgcolor="#7FFF00" | 301
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | 127
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti Lausanne HC
Selektorji ruske hokejske reprezentance
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti
Nosilci reda za služenje domovini Ruske federacije
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih